Эа — многозначный термин. Может означать:
 Эа — божество мудрости в вавилонском пантеоне.
 Эа — мир, описанный Дж. Р. Р. Толкином.
 Эа — мир, описанный Урсулой Ле Гуин. Земноморье — одна из его частей.
 Эа — мир вымышленной вселенной игры SpellForce.
 Эа (Ээя) — мифический (или исчезнувший) остров вблизи побережья Греции.
 Эа — гора в Бурунди.
 Эа, Эя — древнее название города Триполи.
 Эа — страна или город в древнегреческой мифологии, отождествляется с Колхидой.